Ametsbichl ist der Ortsname von

 Ametsbichl (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Ametsbichl (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern